PlayStation Multitap — периферийное устройство для PlayStation. Это адаптер, который можно использовать для одновременного подключения до четырех контроллеров и карт памяти к одному порту контроллера. С помощью второго мультитапа можно одновременно подключить до восьми контроллеров и карт памяти.

Совместимость 
PlayStation Multitap изначально была доступна в сером цвете (SCPH-1070 U), чтобы соответствовать цвету оригинальной консоли, однако позже она была переиздана также в белом цвете (SCPH-1070 UH), чтобы соответствовать цветам более позднего редизайна PS1. Существовала также уменьшенная версия (SCPH-111).Все три версии совместимы с оригинальной PS1, а также со всеми моделями PlayStation 2 до серии SCPH-70000. Обе версии SCPH-1070 будут работать только с оригинальными играми PlayStation, в то время как для многопользовательских игр PS2 требуется отдельный мультитап SCPH-10090.Для консолей PlayStation 2 после серии SCPH-70000 требуется мультитач SCPH-70120, совместимый как с программным обеспечением PS, так и с PS2.

Игры PlayStation с автономным мультиплеером (Мультитап) 
1-3 Игрока

 Bishi Bashi Special
 Capcom Generations: Blazing Guns
 Captain Commando
 Rampage Through Time
 Rampage 2: Universal Tour

1-4 Игрока

 2 Игры: Destruction Derby Raw / Porsche Challenge
 2 Игры: Hogs of War / Worms
 2 Игры: Jonah Lomu Rugby / Brian Lara Cricket
 2 Игры: Need for Speed: Porsche 2000 / Moto Racer 2
 2 Игры: TOCA World Touring Cars / Colin McRae Rally
 Actua Golf 3
 Actua Ice Hockey
 Actua Ice Hockey 2
 Actua Soccer 2
 Actua Tennis
 adidas Power Soccer
 adidas Power Soccer 2
 adidas Power Soccer 98
 adidas Power Soccer International '97
 All Star Tennis 2000
 All Star Tennis '99
 All Star Watersports
 Anna Kournikova's Smash Court Tennis
 Anokodokonoko
 Arcade's Greatest Hits: The Atari Collection 2
 Art Camion Sugorokuden
 Atari: Anniversary Edition
 Backyard Soccer
 Battle Hunter
 Blaze & Blade: Eternal Quest
 Blood Lines
 Bomberman Land
 Breakout
 Break Point
 Brian Lara Cricket
 Buttsubushi
 Caesars Palace 2000
 Caesars Palace II
 California Surfing
 Card Shark
 Catan: Die Erste Insel
 Chessmaster II
 Chocobo Collection
 Circuit Breakers
 Collectors' Edition: Sled Storm / Need for Speed III: Hot Pursuit / NASCAR Rumble
 College Slam
 Crash Bash
 CTR: Crash Team Racing
 Cubix: Robots for Everyone - Race 'n Robots
 CyberTiger
 David Beckham Soccer
 Davis Cup Complete Tennis
 Destruction Derby: Raw
 Dinomaster Party
 Dioramos
 Disney's Pooh's Party Game: In Search of the Treasure
 Dragon Money
 Dynamite Soccer 98
 ECW Anarchy Rulz
 ECW Hardcore Revolution
 ESPN MLS GameNight
 European Super League
 Family Games Compendium
 The Fantastic Four
 The F.A. Premier League Stars 2001
 The F.A. Premier League Stars
 Fire Pro Wrestling G
 Fox Sports Golf '99
 Frogger
 Frogger 2: Swampy's Revenge
 Galaxian 3
 Gekido
 Gritz: The Pyramid Adventure
 High School! Kimengumi: The Table Hockey
 Hi・Hou・Ou: Mou Omae Tobakuchi Kikan!!
 Hogs of War
 Hot Shots Golf
 Hot Shots Golf 2
 Hot Wheels: Extreme Racing
 Hyper Tennis: Final Match
 International Superstar Soccer 2000
 International Superstar Soccer Deluxe
 International Track & Field 1996
 International Track & Field 2000
 ISS Pro Evolution
 ISS Pro Evolution 2
 Itadaki Street: Gorgeous King
 Jarrett & Labonte Stock Car Racing
 Jetracer
 Jigsaw Island: Japan Graffiti
 Jigsaw Madness
 Jonah Lomu Rugby
 Jun Classic C.C. & Rope Club
 Karei Naru Casino Club: Double Draw
 Kick Off World
 Klonoa Beach Volleyball
 Kurt Warner's Arena Football Unleashed
 Love Game's WaiWai Tennis Plus
 Meru Purana
 Michael Owen's World League Soccer '99
 Missland 2
 Monster Racer
 Monte Carlo Games Compendium
 Motor Mash
 Motto Trump Shiyouyo!: i-mode no Grand Prix
 Ms. Pac-Man Maze Madness
 MTV: Music Generator
 Nagano Winter Olympics '98
 NBA Jam Extreme
 NBA Jam Tournament Edition
 NBA Showtime: NBA on NBC
 Need for Speed: Porsche Unleashed
 Need for Speed: V-Rally 2
 NFL Blitz 2000
 NFL Blitz 2001
 NHL Open Ice: 2 On 2 Challenge
 NOON: New Type Action Game
 Olympic Soccer
 Pangaea
 Panzer Bandit
 Paro Wars
 Peter Jacobsen's Golden Tee Golf
 Pete Sampras Tennis 97
 Pitball
 Polaris SnoCross
 Pong: The Next Level
 Power Play Sports Trivia
 Power Spike: Pro Beach Volleyball
 Poy Poy
 Poy Poy 2
 Premier Manager 2000
 Premier Manager Ninety Nine
 Pro Evolution Soccer
 Pro Wrestling Sengokuden: Hyper Tag Match
 Putter Golf
 Puyo Puyo Box
 Quake II
 Rageball
 Rakugaki Showtime
 Rally Cross
 Rat Attack!
 Risk: The Game of Global Domination
 Road Rash: Jailbreak
 Running Wild
 S.C.A.R.S.
 Scrabble
 Scrabble
 Shinobi no Roku
 Simple 1500 Series: Vol.55 - The Darts
 Simple 1500 Series: Vol.60 - The Table Hockey
 Simple 1500 Series: Vol.65 - The Golf
 Simple 1500 Series: Vol.72 - The Beach Volleyball
 Sky Sports Football Quiz
 Sky Sports Football Quiz: Season 02
 Slam 'N Jam '96 featuring Magic & Kareem
 Sled Storm
 Smash Court
 Soccer '97
 South Park: Chef's Luv Shack
 Speed Punks
 Striker '96
 Striker Pro 2000
 Suchie-Pai Adventure: Doki Doki Nightmare
 Super Football Champ
 SuperLite 1500 Series: Anokodokonoko Endless Season
 Syndicate Wars
 Tales of Destiny II
 Tales of Eternia (Premium Box)
 Team Buddies
 Tennis
 Tennis Arena
 Tiger Woods 99 PGA Tour Golf
 Tiger Woods PGA Tour 2000
 Tiger Woods PGA Tour 2001
 Trash It
 Trump Shiyouyo! Fukkoku-ban
 Twisted Metal 4
 Twisted Metal III
 Uchū Gōshōden: Bakuretsu Akindo
 UEFA Challenge
 UEFA Champions League Season 1998/99
 Vegas Casino
 Vegas Games 2000
 Viva Soccer
 VR Golf '97
 Waku Waku Derby
 WCW Mayhem
 Westlife Fan-O-Mania
 Who Wants to Be a Millionaire
 Who Wants to Be a Millionaire: 2nd Edition
 World League Soccer '98
 World Soccer: Winning Eleven 6 International
 Wu-Tang: Shaolin Style
 WWF Attitude
 WWF in Your House
 WWF Smackdown!
 WWF Smackdown! 2: Know Your Role
 WWF War Zone
 Yeh Yeh Tennis
 ZigZagBall
 Zipangujima: Unmei wa Saikoro ga Kimeru!?

1-5 Игроков

 Aquarian Age: Tokyo Wars
 Bomberman: Party Edition
 Bomberman World
 Devil Dice
 Shipwreckers!

1-6 Игроков

 Brunswick Circuit Pro Bowling
 The Game of Life
 NBA Hoopz
 Space Jam
 Ten Pin Alley
 Top Shop

1-8 Игроков

 2002 FIFA World Cup
 Actua Soccer 3
 All Star Soccer
 Bishi Bashi Special
 Bishi Bashi Special
 Cardinal Syn
 Chris Kamara's Street Soccer
 Dare Devil Derby 3D
 FIFA 2000: Major League Soccer
 FIFA 99
 FIFA: Road to World Cup 98
 FIFA Soccer 2002: Major League Soccer
 FIFA Soccer 2003
 FIFA Soccer 2004
 FIFA Soccer 2005
 FIFA Soccer 96
 FIFA Soccer 97
 FoxKids.com Micro Maniacs Racing
 Fox Sports Soccer '99
 Inspector Gadget: Gadget's Crazy Maze
 Jimmy Johnson's VR Football '98
 Madden NFL 2000
 Madden NFL 2001
 Madden NFL 2002
 Madden NFL 2003
 Madden NFL 2004
 Madden NFL 2005
 Madden NFL 97
 Madden NFL 98
 Madden NFL 99
 March Madness '98
 Micro Machines V3
 Monopoly
 Monster Rancher Battle Card Episode II
 NBA Action 98
 NBA Basketball 2000
 NBA in the Zone
 NBA in the Zone 2
 NBA in the Zone 2000
 NBA in the Zone '98
 NBA in the Zone '99
 NBA Live 2000
 NBA Live 2001
 NBA Live 2002
 NBA Live 2003
 NBA Live 96
 NBA Live 97
 NBA Live 98
 NBA Live 99
 NBA ShootOut
 NBA ShootOut 2000
 NBA ShootOut 2001
 NBA ShootOut 2002
 NBA ShootOut 2004
 NBA ShootOut '97
 NCAA Basketball Final Four '97
 NCAA Final Four 2000
 NCAA Final Four 2001
 NCAA Final Four 99
 NCAA Football 2000
 NCAA Football 2001
 NCAA Football 98
 NCAA Football 99
 NCAA Gamebreaker
 NCAA GameBreaker 2000
 NCAA GameBreaker 2001
 NCAA GameBreaker 98
 NCAA GameBreaker 99
 NCAA March Madness 2000
 NCAA March Madness 2001
 NCAA March Madness 99
 NFL GameDay 2000
 NFL GameDay 2001
 NFL GameDay 2002
 NFL GameDay 2003
 NFL GameDay 2004
 NFL GameDay 2005
 NFL GameDay '97
 NFL GameDay 98
 NFL GameDay 99
 NFL Quarterback Club 97
 NFL Xtreme 2
 NHL 2000
 NHL 2001
 NHL 97
 NHL 98
 NHL 99
 NHL Blades of Steel 2000
 NHL Breakaway 98
 NHL Championship 2000
 NHL FaceOff 2000
 NHL FaceOff 2001
 NHL FaceOff '97
 NHL FaceOff '98
 NHL FaceOff '99
 NHL Powerplay 98
 Olympic Games: Atlanta 1996
 Pro 18 World Tour Golf
 Professional Underground League of Pain
 Puma Street Soccer
 Rival Schools
 Shaolin
 Shiritsu Justice Gakuen: Nekketsu Seishun Nikki 2
 Street Racer
 Super Match Soccer
 Sydney 2000
 This Is Football
 This Is Football 2
 Triple Play 97
 Triple Play 98
 Triple Play 99
 UEFA Champions League Season 1999/2000
 UEFA Champions League Season 2000/2001
 UEFA Euro 2000
 World Cup 98

Игры PlayStation 2 с автономным мультиплеером (Мультитап) 
1-4 Игрока

 007: Agent Under Fire
 007: Everything or Nothing
 007: From Russia with Love
 007: Nightfire
 Action Girlz Racing
 The Adventures of Cookie & Cream
 AFL Live 2004
 AFL Live: Premiership Edition
 AFL Premiership 2005
 AFL Premiership 2006
 AFL Premiership 2007
 Agassi Tennis Generation 2002
 Alien Hominid
 All-Star Baseball 2002
 All-Star Baseball 2003
 All-Star Baseball 2004
 Amplitude
 Antz Extreme Racing
 Ape Escape: Pumped & Primed
 Atari: 80 Classic Games in One!
 Athens 2004
 ATV Offroad Fury
 ATV Offroad Fury 2
 ATV Offroad Fury 3
 ATV Offroad Fury 4
 Backyard Basketball
 Barbarian
 Battle Stadium D.O.N
 The Bible Game
 The Bigs
 Billy the Wizard: Rocket Broomstick Racing
 Bleach: Blade Battlers 2nd
 Blokus Club with Bumpy Trot
 Bomberman Kart
 The Bouncer
 Bowling Xciting
 Brian Lara International Cricket 2005
 Brian Lara International Cricket 2007
 Buffy the Vampire Slayer: Chaos Bleeds
 Burnout: Dominator
 Capcom Classics Collection: Volume 2
 Casper's Scare School
 Cel Damage
 Centre Court: Hardhitter
 Champions of Norrath
 Champions: Return to Arms
 Circus Maximus: Chariot Wars
 Club Football: 2003/04 Season
 Cocoto: Kart Racer
 Cocoto: Platform Jumper
 Cold Winter
 Crash Nitro Kart
 Cricket 07
 Cricket 2004
 Cricket 2005
 Cubix: Robots for Everyone - Showdown
 Culdcept
 David Beckham Soccer
 Dead or Alive 2
 Def Jam: Fight for NY
 Def Jam: Vendetta
 Delta Force: Black Hawk Down
 Delta Force: Black Hawk Down - Team Sabre
 Digimon Rumble Arena 2
 Digimon World 4
 Disney Golf
 Dodgeball
 Dokapon Kingdom
 Downhill Domination
 Dragon Quest & Final Fantasy in Itadaki Street Special
 DreamMix TV: World Fighters
 Drive to Survive
 Eagle Eye Golf
 eJay ClubWorld
 England International Football
 ESPN International Track & Field
 ESPN MLS Extra Time
 ESPN National Hockey Night
 ESPN NFL Primetime 2002
 European Tennis Pro
 F1 2001
 F1 2002
 F1 Career Challenge
 F1 Championship: Season 2000
 Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer
 FIFA Street
 FIFA Street 2
 Fire ProWrestling Z
 The Flintstones in Viva Rock Vegas
 Freedom Fighters
 Freestyle Street Soccer
 Frequency
 Friends: The One with All the Trivia
 Frogger: Ancient Shadow
 Frogger's Adventures: The Rescue
 Fullmetal Alchemist: Dream Carnival
 Fur Fighters
 Gadget Racers
 Gaelic Games: Football
 Gaelic Games: Football 2
 Gaelic Games: Hurling
 Galactic Wrestling featuring Ultimate Muscle
 Gauntlet: Dark Legacy
 Gauntlet: Seven Sorrows
 Ghost in the Shell: Stand Alone Complex
 Gitaroo Man
 Godzilla: Save the Earth
 Godzilla: Unleashed
 GoldenEye: Rogue Agent
 The Grim Adventures of Billy & Mandy
 Guilty Gear Isuka
 Guitar Hero: World Tour
 The Guy Game
 Habitrail Hamster Ball
 Hard Hitter Tennis
 Heracles: Chariot Racing
 Hot Shots Golf 3
 Hot Shots Golf: Fore!
 Hot Shots Tennis
 Hunter: The Reckoning Redeemer
 Ice Age: Dawn of the Dinosaurs
 International Golf Pro
 International Superstar Soccer
 International Superstar Soccer 2
 International Superstar Soccer 3
 International Tennis Pro
 Iridium Runners
 Itadaki Street 3: Okuman Chōja ni Shite Ageru! - Katei Kyōshi Tsuki!
 Jim Henson's Muppets Party Cruise
 Judge Dredd: Dredd vs Death
 Keroro Gunsō: MeroMero Battle Royale
 Keroro Gunsō: MeroMero Battle Royale Z
 King of Clubs
 Kung Fu Panda
 Legend of the Dragon
 Looney Tunes: Space Race
 Love Smash!: Super Tennis Players
 Marvel Super Hero Squad
 Marvel: Ultimate Alliance
 Mary-Kate and Ashley: Sweet 16 - Licensed to Drive
 Mashed: Drive to Survive
 McFarlane's Evil Prophecy
 Medal of Honor Collection
 Medal of Honor: Complete Collection
 Medal of Honor: European Assault
 Medal of Honor: Rising Sun
 Medal of Honor: Vanguard
 Micro Machines
 Micro Machines V4
 Midway Arcade Treasures
 Midway Arcade Treasures 2
 Midway Arcade Treasures 3
 Mojo!
 Monopoly featuring Classic & World Edition Boards
 Monopoly Party
 MotoGP 3
 MotoGP 4
 Mr. Golf
 MVP 06: NCAA Baseball
 MVP 07: NCAA Baseball
 MX World Tour
 Mystic Heroes
 My Street
 Myth Makers: Orbs of Doom
 Myth Makers: Super Kart GP
 Namco Classic Fighter Collection
 NASCAR: Dirt to Daytona
 NASCAR Thunder 2002
 NASCAR Thunder 2003
 NASCAR Thunder 2004
 NBA Ballers: Phenom
 NBA Street Vol. 2
 NFL Blitz 20-02
 NFL Blitz 20-03
 NFL Blitz Pro
 NFL QB Club 2002
 NFL Street
 NFL Street 2
 NFL Street 3
 NGT: US Open 2002
 Nitrobike
 One Piece: Pirates' Carnival
 Onimusha: Blade Warriors
 Open Season
 Outlaw Golf
 Outlaw Golf 2
 Outlaw Tennis
 Outlaw Volleyball
 Outlaw Volleyball: Remixed
 Pac-Man Fever
 Perfect Ace 2: The Championships
 Perfect Ace: Pro Tournament Tennis
 Project Eden
 Pro Race Driver
 Puyo Puyo!: 15th Anniversary
 Quake III: Revolution
 Raging Blades
 Rally Championship
 Ratchet & Clank: Up Your Arsenal
 Ratchet: Deadlocked
 Rayman: 10th Anniversary Collection
 Rayman Arena
 Red Dead Revolver
 Red Faction II
 RoadKill
 Roland Garros 2005: Powered by Smash Court Tennis
 Roland Garros French Open 2003
 Rugby 06
 Rugby 08
 Rugby 2004
 Rugby 2005
 Rune
 Salt Lake 2002
 Samurai Warriors 2
 Sega Classics Collection
 Sega Soccer Slam
 SEGA Superstars Tennis
 Sensible Soccer 2006
 Shox
 Shrek 2
 Shrek's Carnival Craze Party Games
 Shrek: Super Party
 Shrek SuperSlam
 The Simpsons: Hit & Run
 Slam Tennis
 Smash Court Tennis: Pro Tournament
 Smash Court Tennis: Pro Tournament 2
 Soccer America: International Cup
 Soccer Mania
 Soldier of Fortune: Gold Edition
 Sonic Riders
 Sonic Riders: Zero Gravity
 SpongeBob SquarePants: Lights, Camera, Pants!
 Star Trek: Voyager – Elite Force
 Star Wars: Super Bombad Racing
 Star Wars: The Clone Wars
 State of Emergency 2
 Street Fighter EX3
 Summer Heat Beach Volleyball
 Super Monkey Ball Adventure
 Super Monkey Ball Deluxe
 The Survival Game 2
 The Survival Game
 SWAT: Global Strike Team
 Swing Away Golf
 Tales of Symphonia
 Tales of the Abyss
 Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Battle Nexus
 Teenage Mutant Ninja Turtles 3: Mutant Nightmare
 Teen Titans
 Tekken Tag Tournament
 Tennis no Ōji-sama: Smash Hit! (Shokai SP Genteiban)
 Test Drive: Eve of Destruction
 Tetris Worlds
 Thrillville
 Thrillville: Off the Rails
 Tiger Woods PGA Tour 06
 Tiger Woods PGA Tour 07
 Tiger Woods PGA Tour 08
 Tiger Woods PGA Tour 10
 Tiger Woods PGA Tour 2001
 Tiger Woods PGA Tour 2002
 Tiger Woods PGA Tour 2003
 Tiger Woods PGA Tour 2004
 Tiger Woods PGA Tour 2005
 TimeSplitters
 TimeSplitters 2
 TimeSplitters: Future Perfect
 TMNT: Mutant Melee
 Top Spin
 TransWorld Surf
 Trivial Pursuit
 Twenty 2 Party
 Twisted Metal: Black
 UEFA Challenge
 The Ultimate TV & Film Quiz
 The Ultimate World Cup Quiz
 Unreal Tournament
 Urban Reign
 Virtua Pro Football
 Virtua Tennis 2
 Volleyball Xciting
 Wacky Races
 Warhammer 40,000: Fire Warrior
 Who Wants to Be a Millionaire: Party Edition
 Wild Water Adrenaline featuring Salomon
 WinBack 2: Project Poseidon
 WinBack: Covert Operations
 World Destruction League: Thunder Tanks
 World War Zero: Iron Storm
 Worms 3D
 Worms 4: Mayhem
 WWE All Stars
 WWF Smackdown! Just Bring It
 Xiaolin Showdown
 X-Men: Legends
 X-Men: Legends II - Rise of Apocalypse
 Zapper: One Wicked Cricket!
 ZooCube

1-5 Игроков

 All Star Pro-Wrestling II
 All Star Pro-Wrestling III
 Bombastic
 Legends of Wrestling

1-6 Игроков

 NBA Hoopz
 NBA Jam
 NBA Street V3
 NHL Hitz 20-02
 Trivial Pursuit: Unhinged
 WWE Smackdown! Here Comes the Pain
 WWE Smackdown! Shut Your Mouth
 WWE Smackdown vs. Raw
 WWE Smackdown vs. Raw 2006
 WWE Smackdown vs. Raw 2007
 WWE Smackdown vs. Raw 2008
 WWE Smackdown vs. Raw 2009
 WWE Smackdown vs. Raw 2010
 WWE Smackdown vs. Raw 2011
 WWE Smackdown! vs. Raw Superstar Series

1-8 Игроков

 2002 FIFA World Cup
 Alan Hansen's Sports Challenge
 AND 1 Streetball
 Arena Football
 Arena Football: Road to Glory
 Club Football 2005
 College Hoops 2K6
 College Hoops NCAA 2K7
 College Hoops NCAA 2K8
 ESPN College Hoops 2K5
 ESPN NBA 2K5
 ESPN NBA 2Night
 ESPN NBA 2Night 2002
 ESPN NBA Basketball
 ESPN NFL 2K5
 ESPN NFL Football
 ESPN NHL 2K5
 ESPN NHL Hockey
 FIFA 12
 FIFA 13
 FIFA 2001: Major League Soccer
 FIFA Soccer 06
 FIFA Soccer 07
 FIFA Soccer 08
 FIFA Soccer 09
 FIFA Soccer 10
 FIFA Soccer 11
 FIFA Soccer 2002: Major League Soccer
 FIFA Soccer 2003
 FIFA Soccer 2004
 FIFA Soccer 2005
 FIFA World Cup: Germany 2006
 Fire Pro Wrestling Returns
 Football Generation
 Football Kingdom: Trial edition
 Gretzky NHL 06
 Gretzky NHL 2005
 Legends of Wrestling II
 Madden NFL 06
 Madden NFL 07
 Madden NFL 07 (Hall of Fame Edition)
 Madden NFL 08
 Madden NFL 09
 Madden NFL 10
 Madden NFL 11
 Madden NFL 2001
 Madden NFL 2002
 Madden NFL 2003
 Madden NFL 2004
 Madden NFL 2005
 Madden NFL 2005 (Collector's Edition)
 MLB 06: The Show
 MTV: Music Generator 2
 NBA 06
 NBA 08
 NBA 09: The Inside
 NBA 2K10
 NBA 2K11
 NBA 2K12
 NBA 2K2
 NBA 2K3
 NBA 2K6
 NBA 2K7
 NBA 2K8
 NBA 2K9
 NBA Live 06
 NBA Live 07
 NBA Live 08
 NBA Live 09
 NBA Live 2001
 NBA Live 2002
 NBA Live 2003
 NBA Live 2004
 NBA Live 2005
 NBA ShootOut 2001
 NBA ShootOut 2004
 NBA Starting Five
 NCAA College Basketball 2K3
 NCAA College Football 2K3
 NCAA Final Four 2001
 NCAA Final Four 2002
 NCAA Football 06
 NCAA Football 07
 NCAA Football 08
 NCAA Football 09
 NCAA Football 10
 NCAA Football 11
 NCAA Football 2002
 NCAA Football 2003
 NCAA Football 2004
 NCAA Football 2005
 NCAA GameBreaker 2001
 NCAA GameBreaker 2004
 NCAA March Madness 06
 NCAA March Madness 07
 NCAA March Madness 08
 NCAA March Madness 2002
 NCAA March Madness 2003
 NCAA March Madness 2005
 NFL 2K2
 NFL 2K3
 NFL GameDay 2001
 NFL GameDay 2002
 NFL GameDay 2003
 NFL GameDay 2004
 NHL 06
 NHL 07
 NHL 08
 NHL 09
 NHL 2001
 NHL 2002
 NHL 2003
 NHL 2004
 NHL 2005
 NHL 2K10
 NHL 2K3
 NHL 2K6
 NHL 2K7
 NHL 2K8
 NHL 2K9
 NHL FaceOff 2001
 NHL FaceOff 2003
 NHL Hitz 20-03
 NHL Hitz Pro
 NRL Rugby League
 PES 2008: Pro Evolution Soccer
 PES 2009: Pro Evolution Soccer
 PES 2010: Pro Evolution Soccer
 PES 2011: Pro Evolution Soccer
 PES 2012: Pro Evolution Soccer
 PES 2013: Pro Evolution Soccer
 PES 2014: Pro Evolution Soccer
 Pro Evolution Soccer
 Rugby League 2
 Rugby League 2: World Cup Edition
 Showdown: Legends of Wrestling
 Street Hoops
 Sunny Garcia Surfing
 This Is Football 2005
 UEFA Champions League 2004-2005
 UEFA Champions League 2006-2007
 UEFA Champions League Season 2001/2002
 UEFA Euro 2004 Portugal
 UEFA Euro 2008
 Winning Eleven: Pro Evolution Soccer 2007
 World Championship Pool 2004
 World Soccer: Winning Eleven 6 International
 World Soccer: Winning Eleven 7 International
 World Soccer: Winning Eleven 8 International
 World Soccer: Winning Eleven 9
 World Tour Soccer 2002
 World Tour Soccer 2003
 World Tour Soccer 2005

Игры PlayStation 3 и дополнения с автономным мультиплеером 
Для PlayStation 3 мультитапа не было. Тем не менее, он по-прежнему поддерживал автономный мультиплеер для 7 одновременных игроков.

1-4 Игрока

 007: Legends
 Adventure Time: Explore the Dungeon Because I DON'T KNOW!
 Atomic Ninjas
 Badland: Game of the Year Edition
 Baja: Edge of Control
 Bakugan: Battle Brawlers
 Band Hero
 Bang Bang Racing
 Battle Tanks
 Beat Sketcher
 Beijing 2008
 Ben 10: Galactic Racing
 The Bigs 2
 The Bigs
 Blast Factor
 BlazeRush
 Blokus
 Blue Toad Murder Files: The Mysteries of Little Riddle
 Blur
 Cabela's Big Game Hunter 2012
 Cabela's Big Game Hunter 2012 (With Top Shot Elite)
 Cabela's Dangerous Hunts 2011
 Calling All Cars!
 Call of Duty 4: Modern Warfare
 Call of Duty 4: Modern Warfare - Game of the Year Edition
 Call of Duty: Black Ops
 Call of Duty: Black Ops (Hardened Edition)
 Call of Duty: Black Ops II
 Call of Duty: Black Ops (Prestige Edition)
 Call of Duty: Modern Warfare 2
 Call of Duty: MW3
 Call of Duty: MW3
 Call of Duty: World at War
 Call of Duty: World at War - Map Pack 1
 Call of Duty: World at War - Map Pack 2
 Call of Duty: World at War - Map Pack 3
 Cartoon Network Punch Time Explosion XL
 Castlevania: Harmony of Despair - Maria Renard Character Pack
 Cel Damage
 Chime Super Deluxe
 Cloudberry Kingdom
 The Club
 Conflict: Denied Ops
 Crash Time 4: The Syndicate
 Crash Time 5: Undercover
 Crimsonland
 Dance Dance Revolution: DDRMAX2 Greatest Hits
 Dark Souls II
 Dead Block
 Dead Island
 Dead or Alive 5
 Dead or Alive 5: Last Round
 Dead or Alive 5: Last Round - Character: Alpha-152
 Dead or Alive 5: Last Round - Character: Christie
 Dead or Alive 5: Last Round - Character: Nyotengu
 Diablo III
 Diablo III: Reaper of Souls - Ultimate Evil Edition
 Disney•Pixar Cars 2
 Disney•Pixar Ratatouille
 Dollar Dash
 DOOM³: BFG Edition
 DOOM Classic Complete
 Dragon's Crown
 Dreamworks Super Star Kartz
 Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara
 Dungeons & Dragons: Daggerdale
 Earthworm Jim HD
 Elevator Action: Deluxe
 The Expendables 2: Videogame
 Extreme Exorcism
 Family Games: Pen & Paper Edition!
 The Fancy Pants Adventures
 Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer
 Fat Princess
 Fat Princess: Fat Roles
 FIFA Street
 Foosball 2012
 Geometry Wars 3: Dimensions - Evolved
 Ghostbusters: The Video Game
 GoldenEye 007: Reloaded
 Grand Slam Tennis 2
 Gravity Crash
 Grease Dance
 GripShift
 Guitar Hero 5
 Guitar Hero: Metallica
 Guitar Hero Smash Hits
 Guitar Hero: Van Halen
 Guitar Hero: Warriors of Rock
 Guitar Hero: World Tour
 Heavy Fire: Afghanistan
 Heavy Fire: Shattered Spear
 Helldivers (Limited Edition Bundle)
 High Velocity Bowling
 High Velocity Bowling: 4th of July Americana Ball Pack
 High Velocity Bowling: '60s Surf Ball Pack
 High Velocity Bowling: Animal Patterns Ball Pack
 High Velocity Bowling: Graphic Pattern Ball Pack
 High Velocity Bowling: Gutter Bird Ball Pack
 Hoard
 Hot Shots Golf: Out of Bounds
 Hot Wheels: World's Best Driver
 The House of the Dead: Overkill - Extended Cut
 Hunter's Trophy
 International Cricket 2010
 John Daly's ProStroke Golf
 Just Dance 2015
 Just Dance 2016
 Just Dance 3
 Just Dance 4
 K-ON! Houkago Live!!
 LEGO Rock Band
 LittleBigPlanet
 LittleBigPlanet 2
 LittleBigPlanet 2 (Collector's Edition)
 LittleBigPlanet 2: Invizimals - Flameclaw Costume
 LittleBigPlanet 2: Invizimals - Icelion Costume
 LittleBigPlanet 2: Special Edition
 LittleBigPlanet: Game of the Year Edition
 Madagascar: Escape 2 Africa
 Madden NFL 08
 Madden NFL 09
 Madden NFL 10
 Madden NFL 25
 Madden NFL Arcade
 Madden NFL: XX Years (Collector's Edition)
 Mad Dog McCree
 Marvel Super Hero Squad: The Infinity Gauntlet
 Marvel Ultimate Alliance
 Marvel Ultimate Alliance 2
 Might & Magic: Clash of Heroes
 Military Madness: Nectaris
 Minecraft: Xbox 360 Edition
 MLB 11: The Show
 MLB 12: The Show
 ModNation Racers
 ModNation Racers: Backburn Mod and Kart Pack
 ModNation Racers: Far East Theme Pack
 Monopoly
 Monopoly featuring Classic & World Edition Boards
 Monster Madness: Grave Danger
 Moon Diver
 Mortal Kombat
 MotorStorm: Pacific Rift
 MotorStorm: RC
 MotorStorm: RC - Elite Vehicle Value Pack
 MotorStorm: RC - Mischief Vehicle Value Pack
 NBA 07
 NBA 08
 NBA 09: The Inside
 NBA 2K11
 NBA Ballers: Chosen One
 NBA Jam
 NBA Jam: On Fire Edition
 NBA Jam: On Fire Edition / NFL Blitz Bundle
 NBA Live 08
 NBA Live 09
 NBA Street Homecourt
 NCAA Football 09
 NCAA Football 11
 NCAA Football 12
 NCAA March Madness 08
 NFL Tour
 Orc Attack: Flatulent Rebellion
 Pac-Man Museum
 PAIN: Alpine Ski Slope
 PAIN: David Hasselhoff Pack
 PAIN: Elvira Pack
 PAIN: Fannie Pack
 PAIN: Yeony Pack
 PAIN: Andy Dick Pack
 PAIN: Brock Lee Pack
 PAIN: El Chile Grande Pack
 PAIN: George Takei Pack
 PAIN: The Ded Baron
 PES 2014: Pro Evolution Soccer
 The Pinball Arcade: Pro Upgrade - Table Pack 18
 Pinball Fantasies
 Pinball FX2: Aliens vs. Pinball
 Pinball FX2: Bethesda Pinball
 Pinball FX2: Marvel Pinball
 PlayStation All-Stars Battle Royale
 Polar Panic
 Pro Foosball
 Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic
 Ratchet & Clank: All 4 One
 Rayman Origins
 Rayman Origins (Collector's Edition)
 Red Faction: Battlegrounds
 Resistance: Fall of Man
 Rio
 River City Super Sports Challenge: ~All Stars Special~
 Rock Band
 Rock Band 2
 Rock Band: Track Pack - Volume 2
 Rugby 15
 Scott Pilgrim vs. The World: The Game
 SEGA Superstars Tennis
 Shrek Forever After: The Final Chapter
 skate.
 skate 2
 The Sly Collection
 Snakeball
 SpongeBob SquarePants: Plankton's Robotic Revenge
 Sonic & All-Stars Racing: Transformed (Bonus Edition)
 Sonic & SEGA All-Stars Racing
 Spelunker HD
 Spelunky
 Sports Champions
 Sports Champions 2
 Sportsfriends
 Start the Party!
 Starwhal
 Street Fighter X Tekken
 Stuntman: Ignition
 Super Rub a Dub
 Super Stardust HD: Team Add-on Pack
 Surf’s Up
 Swizzle Blocks
 Tales of Berseria
 Tales of Graces f
 Tales of Graces f (Special Day 1 Edition)
 Tales of Graces f + Tales of Xillia Combo Pack
 Tales of Symphonia
 Tales of Symphonia: Chronicles
 Tales of Symphonia: Chronicles (Collector's Edition)
 Tales of Symphonia: Dawn of the New World
 Tales of Xillia 2
 Tales of Xillia (Collector's Edition)
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows
 Tekken: Hybrid
 Tekken: Hybrid (Limited Edition)
 Tekken Tag Tournament 2
 Tiger Woods PGA Tour 07
 Tiger Woods PGA Tour 08
 Tiger Woods PGA Tour 09
 Tiger Woods PGA Tour 11
 Tiger Woods PGA Tour 14
 Tiger Woods PGA Tour 14 (Masters Historic Edition)
 TNA iMPACT!
 Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter 2
 Top Spin 3
 Top Spin 4
 Toybox Turbos
 Toy Home: Second Gear Pack
 Trivial Pursuit
 TV Superstars
 Up
 Vancouver 2010
 Virtua Tennis 2009
 Virtua Tennis 3
 Virtua Tennis 4
 The Walking Dead Pinball
 Wall-E
 Warhawk
 Worms 2: Armageddon
 Worms 2: Armageddon - Retro Pack
 Worms Crazy Golf
 Worms Revolution
 Worms Revolution: Funfair Pack
 Worms Revolution: Mars Pack
 Worms Revolution: Medieval Tales Pack
 WRC 5
 Wrecked: Revenge Revisited
 WWE All Stars
 WWE All Stars: Honky Tonk Man
 WWE Smackdown vs Raw 2009 (Collector's Edition)
 You Don’t Know Jack
 Zen Pinball
 Zen Pinball 2
 Zen Pinball 2: Full Tilt Bundle
 Zen Pinball 2: Marvel Ant-Man
 Zen Pinball 2: Originals Season 1 Bundle
 Zen Pinball 2: Originals Season 2 Bundle
 Zen Pinball 2: South Park Pinball

1-5 Игроков

 Yoostar 2: In the Movies

1-6 Игроков

 3 on 3 NHL Arcade
 The Beatles: Rock Band
 Call of Duty: MW3 (Hardened Edition)
 Intellivision Lives!
 Madden NFL 11
 Planet Minigolf
 Rock Band: Foo Fighters — 'The Pretender'
 Rock Band: OneRepublic — 'Stop and Stare'
 Rock Band: Pantera — '13 Steps to Nowhere'
 Rock Band: 'The Anthem' — Good Charlotte
 WWE Legends of WrestleMania
 WWE Smackdown vs. Raw 2008
 WWE Smackdown vs. Raw 2009
 WWE Smackdown vs. Raw 2010
 WWE Smackdown vs. Raw 2011
 X-Men

Игры PlayStation 4 и дополнения с автономным мультиплеером 
Для PlayStation 4 мультитапа не было. Тем не менее, он по-прежнему поддерживал автономный мультиплеер для 4 одновременных игроков.

1-4 Игрока

 100ft Robot Golf
 3D Mini Golf
 Aban Hawkins & the 1001 Spikes: The Temple of the Dead Mourns the Living
 Abyss Odyssey
 Aeon Drive
 AereA (Collector's Edition)
 AFL Evolution 2
 Ages of Mages: The Last Keeper
 A Gummy's Life
 AIPD: Artificial Intelligence Police Department
 American Ninja Warrior: Challenge
 The Angry 4
 The Angry Birds Movie 2: Under Pressure VR
 Angry Birds: Star Wars
 Anthem
 Anthem: 1050 Shards Pack
 Anthem: 2200 Shards Pack
 Anthem: 4600 Shards Pack
 Anthem: 500 Shards Pack
 AO Tennis
 AO Tennis 2
 Aqua Moto Racing Utopia
 At Sundown: Shots in the Dark
 Awesomenauts Assemble!
 Badland: Game of the Year Edition
 Beach Buggy Racing
 Bears Can't Drift!?
 Big Crown: Showdown
 The Binding of Isaac: Afterbirth
 Blast Brawl 2
 Blaze and the Monster Machines: Axle City Racers
 BlazeRush
 Bounty Battle
 Carnival Games
 Castle Crashers: Remastered
 Cel Damage
 Clan N
 ConnecTank
 Contra: Rogue Corps
 Crash Bandicoot 4: It's About Time
 Crayola Scoot
 Crimsonland
 CTR: Crash Team Racing - Nitro-Fueled
 Dashball
 Dead or Alive 5: Last Round
 Dead or Alive 5: Last Round - Ayane Police Uniform
 Dead or Alive 5: Last Round - Ayane School Uniform
 Dead or Alive 5: Last Round - Beach Party Rachel
 Dead or Alive 5: Last Round - Catalogue Set
 Dead or Alive 5: Last Round - Character: Akira
 Dead or Alive 5: Last Round - Character: Alpha-152
 Dead or Alive 5: Last Round - Character: Christie
 Dead or Alive 5: Last Round - Character: Helena
 Dead or Alive 5: Last Round - Character: Hitomi
 Dead or Alive 5: Last Round - Character: Honoka
 Dead or Alive 5: Last Round - Character: Kokoro
 Dead or Alive 5: Last Round - Character: Leifang
 Dead or Alive 5: Last Round - Character: Mila
 Dead or Alive 5: Last Round - Character: Momiji
 Dead or Alive 5: Last Round - Character: Nyotengu
 Dead or Alive 5: Last Round - Character: Rachel
 Dead or Alive 5: Last Round - Character: Sarah
 Dead or Alive 5: Last Round - Character: Tina
 Dead or Alive 5: Last Round - Falcom Mashup: Honoka & Renne
 Dead or Alive 5: Last Round - Flower Costume: Tina
 Dead or Alive 5: Last Round - Gym Class Lisa
 Dead or Alive 5: Last Round - Gym Class Mila
 Dead or Alive 5: Last Round - Gym Class Tina
 Dead or Alive 5: Last Round - Last Round Alpha-152 Content
 Dead or Alive 5: Last Round - Last Round Christie Content
 Dead or Alive 5: Last Round - Last Round Helena Content
 Dead or Alive 5: Last Round - Last Round Hitomi Content
 Dead or Alive 5: Last Round - Last Round Lisa Content
 Dead or Alive 5: Last Round - Last Round Marie Rose Content
 Dead or Alive 5: Last Round - Last Round Momiji Content
 Dead or Alive 5: Last Round - Last Round Naotora Ii Content
 Dead or Alive 5: Last Round - Last Round Nyotengu Content
 Dead or Alive 5: Last Round - Last Round Pai Content
 Dead or Alive 5: Last Round - Last Round Tina Content
 Dead or Alive 5: Last Round - Mila School Uniform
 Dead or Alive 5: Last Round - Pop Idol Tina
 Dead or Alive 5: Last Round - Rachel School Uniform
 Dead or Alive 5: Last Round - Shrine Maiden Costume: Helena
 Dead or Alive 5: Last Round - Story Mode
 Dead or Alive 5: Last Round - Tecmo 50th Anniversary Costume: Kasumi
 Dead or Alive 5: Last Round - Tecmo 50th Anniversary Costume: La Mariposa
 Dead or Alive 5: Last Round - Tecmo 50th Anniversary Costume: Naotora Ii
 Dead or Alive 5: Last Round - Tecmo 50th Anniversary Costume: Zack
 Dead or Alive 5: Last Round - Tropical Sexy Kasumi
 Dead or Alive 5: Last Round - Ultimate Sexy Kokoro
 Dead or Alive 5: Last Round - Ultimate Sexy Mila
 Devil's Dare
 Diablo III: Reaper of Souls - Ultimate Evil Edition
 Die for Valhalla!
 Disney•Pixar Cars 3: Driven to Win
 DOOM II
 Dragon Quest Builders 2
 Dragon's Crown Pro (Battle-Hardened Edition)
 DreamBall
 eCrossminton: Crossminton Official Videogame
 Eight Dragons
 Equestrian Training
 Escape Game: Fort Boyard
 The Escapists 2
 FIFA 14
 FIFA 15
 FIFA 16
 FIFA 18
 FIFA 19
 FIFA 19 (Champions Edition)
 FIFA 20
 Forced
 Fort Boyard
 Full Mojo Rampage
 FuzzBall
 Garfield Kart: Furious Racing
 Genetic Disaster
 Geometry Wars 3: Dimensions - Evolved
 Ghostbusters: The Video Game Remastered
 Gigantosaurus: The Game
 Goat Simulator: The GoatY
 The Grand Tour Game
 Guns, Gore & Cannoli
 Harvest Moon: Mad Dash
 Heavy Burger
 Helldivers (Limited Edition Bundle)
 HIVE: Altenum Wars - Ultimate Edition
 Hookbots
 Hot Shots Tennis
 HyperBrawl Tournament
 Hyper Sports
 Indigo 7: Quest for Love
 Instant Sports Paradise
 Invisigun Reloaded
 Jumanji: The Video Game
 Just Dance 2014
 Just Dance 2015
 Kamen Rider: Climax Fighters
 Lara Croft and the Temple of Osiris: Deus Ex Pack
 Lara Croft and the Temple of Osiris: Hitman Pack
 Lara Croft and the Temple of Osiris: Icy Death Pack
 Lara Croft and the Temple of Osiris: Legend Pack
 Lara Croft and the Temple of Osiris: Season Pass
 Lara Croft and the Temple of Osiris & Season Pass Pack
 Lara Croft and the Temple of Osiris: Twisted Gears Pack
 The Last Kids on Earth and the Staff of Doom
 Let's Sing 10
 Let's Sing 11
 Let's Sing 12
 Let's Sing 2018: Song Pass
 Let's Sing 2019
 Let's Sing 2019: Hits Français et Internationaux
 Let's Sing 2019 mit Deutschen Hits
 Let's Sing 2020
 Let's Sing 2020: Hits Français et Internationaux
 Let's Sing 2020 mit Deutschen Hits
 Let's Sing Country
 Let's Sing presents Queen
 LittleBigPlanet 2: Invizimals - Flameclaw Costume
 LittleBigPlanet 2: Invizimals - Icelion Costume
 LittleBigPlanet 3
 Lost Castle
 Lunch A Palooza
 Madden NFL 19: Ultimate Super Bowl Edition
 Madden NFL 21 (Superstar Edition)
 Mantis Burn Racing
 Mercenary Kings
 Merek's Market
 Merge Games Mega Bundle
 Mighty Fight Federation
 Mighty Switch Force! Collection
 Minecraft
 Minecraft: PlayStation 4 Edition
 Minecraft: PlayStation 4 Edition - Battle & Beasts Skin Pack
 Minecraft: PlayStation 4 Edition - Minecraft Battle & Beasts 2 Skin Pack
 Mini Metro
 Moon Hunters
 Mother Russia Bleeds
 Mowin' & Throwin'
 Munchkin: Quacked Quest
 Mutant Football League
 N++
 NBA 2K14
 NBA 2K20
 NHL 20
 Nickelodeon Kart Racers
 Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix
 OctaFight
 Octodad: Dadliest Catch
 Old Time Hockey
 OlliOlli: Epic Combo Edition
 One Word by POWGI
 Out of Space
 Overcooked! 2: Carnival of Chaos
 Overcooked!: All You Can Eat
 Overcooked!: Gourmet Edition
 Overcooked!: Holiday Bundle
 Override: Mech City Brawl - Super Charged Mega Edition
 Pac-Man 256
 Paw Paw Paw
 PBA Pro Bowling
 PBA Pro Bowling
 Peasant Knight
 The Perplexing Orb 2
 Petoons Party
 Pets No More
 Phantom Breaker: Battle Grounds
 Pig Eat Ball
 Pile Up! Box by Box
 The Pinball Arcade: Whoa Nellie! Big Juicy Melons
 Pinball FX2: Aliens vs. Pinball
 Pinball FX2: Bethesda Pinball
 Pinball FX2: Marvel Pinball
 Pixel Gear
 Pix the Cat
 Pocoyo Party
 Poly Party
 Ponpu
 Professor Rubik's Brain Fitness
 Puyo Puyo Tetris
 Puyo Puyo Tetris 2
 Quake
 Quest Hunter
 Race with Ryan
 Rayman Legends
 ReadySet Heroes
 Riot: Civil Unrest
 Riptide GP: Renegade
 River City Melee Mach!!
 Roarr!: Jurassic Edition
 Rock Band 4
 Rocket League
 Rugby 15
 Rugby Challenge 4
 RWBY: Grimm Eclipse
 Saban's Mighty Morphin Power Rangers: Mega Battle
 Scott Pilgrim Vs. The World: The Game - Complete Edition (Classic Edition)
 Screencheat
 Scribblenauts Showdown
 Shutshimi: Seriously Swole
 The Sisters: Party of the Year
 Skeletal Avenger
 Skydrift Infinity
 SkyScrappers
 Smash Hit Plunder
 Smoots Summer Games
 Smoots World Cup Tennis
 Sonic Mania Plus
 Space Otter Charlie
 Space Overlords
 Spelunker HD Deluxe
 Spelunky
 Spooky Chase
 Sportsfriends
 Starwhal
 Steep: Extreme Pack
 Stikbold!: A Dodgeball Adventure
 Strange Brigade (Collector's Edition)
 Summer Sports Games
 Super Bomberman R (Shiny Edition)
 Super Cane Magic Zero
 Super Dungeon Bros
 Supermarket Shriek
 Super Mega Baseball 3
 Super Monkey Ball: Banana Blitz HD
 Super Soccer Blast: America vs Europe
 Super Sports Blast
 Super Tennis Blast
 Tachyon Project
 Tales of Berseria
 Tales of Berseria - Growth Enhancement Set (Green)
 Tales of Berseria - Growth Enhancement Set (Red)
 Tales of Vesperia: Definitive Edition
 Tales of Vesperia: Definitive Edition (Premium Edition)
 Tales of Zestiria (Collector's Edition)
 Team Sonic Racing
 Tetraminos
 Tetris Ultimate
 Timberman VS
 Titeuf: Mega Party
 ToeJam & Earl: Back in the Groove!
 Totally Reliable Delivery Service
 TowerFall: Ascension
 Track & Field
 Treadnauts
 Trenga Unlimited
 Trials Fusion: The Awesome Max Edition
 Trials Rising
 Tricky Towers
 Trine 4: The Nightmare Prince
 Unit 4
 Uno
 Vasara Collection
 VIDEOBALL
 The Walking Dead Pinball
 Wands
 Wand Wars
 Wargroove
 Winter Sports Games
 Worbital
 Worms: Battlegrounds
 WWE 2K15
 WWE 2K20
 Xenoraid
 XIII
 Yooka-Laylee
 Yorbie: Episode 1 - Packback's a Bolt
 Zen Pinball 2
 Zen Pinball 2: Full Tilt Bundle
 Zen Pinball 2: Originals Season 1 Bundle
 Zen Pinball 2: Originals Season 2 Bundle
 Zen Pinball 2: South Park Pinball
 Zombieland: Double Tap - Road Trip
 Zombiotik

Игры PlayStation 5 и дополнения с автономным мультиплеером 
Для PlayStation 5 не было мультитапа. Тем не менее, он по-прежнему поддерживал автономный мультиплеер для 4 одновременных игроков.

1-4 Игрока

 Aeon Drive
 A Gummy’s Life
 The Angry 4
 Crazy Chicken: Wanted
 Eight Dragons
 Goonya Fighter
 Madden NFL 21 (Superstar Edition)
 Mighty Fight Federation
 Moorhuhn Remake
 Puyo Puyo Tetris 2
 Racing Bros
 Sackboy: A Big Adventure
 Skeletal Avenger
 Summer Sports Games
 Super Sami Roll

Поддерживаемые игры для PS1 и PS2 
1-3 Игрока

 Bishi Bashi Special (Japan)
 Capcom Generations: Blazing Guns (for MERCS only)
 Captain Commando
 Rampage Through Time
 Rampage 2: Universal Tour
 You Don’t Know Jack

1-4 Игрока

 007 Agent Under Fire
 007 Nightfire
 Adidas Power Soccer
 Adidas Power Soccer 98
 Ape Escape: Pumped and Primed
 Atari Collection 2 (Gauntlet)
 ATV Offroad Fury
 ATV Offroad Fury 2
 ATV Offroad Fury 3
 ATV Offroad Fury 4
 Battle Hunter
 Blast Chamber
 Blaze and Blade: Eternal Quest
 Blaze and Blade Busters
 Bleach Blade Battlers 2nd
 Blood Lines
 The Bouncer
 Brian Lara Cricket
 Bundesliga Stars 2000
 CART World Series
 Champions of Norrath
 Crash Bash
 Crash Team Racing
 Circuit Breakers
 Cold Winter
 College Slam
 Culdcept
 Destruction Derby Raw
 Devil Dice
 ECW Anarchy Rulz
 ECW Hardcore Revolution
 Fantastic Four
 Franklin: A Birthday Surprise
 Frogger
 Frogger 2: Swampy's Revenge
 Gauntlet Dark Legacy
 Hogs of War
 Hot Shots Golf
 Hot Shots Golf 2
 Hunter x Hunter: Maboroshi no Greed Island
 International Track & Field
 International Track & Field 2000
 International Superstar Soccer Pro '98
 ISS Pro Evolution 2
 Iwatobi Penguin (Japan)
 Iwatobi Penguin 2 (Japan)
 Japan Pro Wrestling 2 (Japan)
 Jonah Lomu Rugby
 Klonoa Beach Volleyball
 Legends of Wrestling
 Legends of Wrestling II
 Mashed
 Medal of Honor: European Assault
 Medal of Honor: Vanguard
 Monopoly
 NASCAR Thunder 2002
 NASCAR Thunder 2003
 NASCAR Thunder 2004
 NBA Hang Time
 NBA Hoopz
 NBA In the Zone
 NBA Jam Extreme
 NBA Jam TE
 NBA Showtime: NBA on NBC
 Need for Speed: Porsche Unleashed
 NFL Blitz 2000 & 2001
 NHL Open Ice
 Olympic Soccer
 Pacman Fever
 Panzer Bandit (Japan)
 Pitball
 Pong: The Next Level
 Poy Poy
 Poy Poy 2
 Puyo Puyo! 15th Anniversary
 Quake II
 Quake III Revolution
 Rally Cross
 Rakugaki Showtime (Japan)
 Red Faction II
 Road Rash: Jailbreak
 Running Wild
 Sega Superstars Tennis
 The Simpsons: Hit & Run (bonus game only)
 SD Gundam G Century (Japan)
 Shrek 2
 Shrek SuperSlam
 Shrek Super Party
 South Park: Chef's Luv Shack
 Slam N Jam '96
 Sled Storm
 Sonic Riders
 Sonic Riders: Zero Gravity
 Speed Freaks / Speed Punks
 SpongeBob SquarePants: Lights, Camera, Pants!
 Striker 96
 Syndicate Wars
 Tales of Destiny (Co-op battle)
 Tales of Eternia (released as 'Tales of Destiny II' in North America) (Co-op battle)
 Tales of Phantasia (Co-op battle)
 Team Buddies
 Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Battle Nexus
 Tekken Tag Tournament
 Tetris X (Japan)
 Thrill Kill
 Twisted Metal III
 Twisted Metal 4
 Unreal Tournament
 VR Golf '97
 V-Rally 2
 World Soccer Winning Eleven 2002
 Wu-Tang: Shaolin Style
 WCW Mayhem
 WWF Attitude
 WWF In Your House
 WWF Smackdown!
 WWF SmackDown! Just Bring It
 WWF Smackdown! 2: Know Your Role
 WWF War Zone
 Xiaolin Showdown

1-5 Игроков

 Bomberman World
 Bomberman Party Edition
 Devil Dice
 Overboard! (Shipwreckers! in North America)

1-6 Игроков

 The Game of Life
 WWE SmackDown! Here Comes the Pain
 WWE SmackDown! Shut Your Mouth
 WWE Smackdown! vs. Raw (2005 to 2011)

1-8 Игроков

 FIFA 97
 FIFA 98
 FIFA 99
 FIFA 2000
 FIFA 2001
 Madden NFL 98
 Madden NFL 99
 Madden NFL 2000
 Micro Machines V3
 Micro Maniacs
 NBA in the Zone
 NBA Live 99
 NFL Xtreme 2
 NHL 97
 NHL 98
 NHL 99
 NHL 2000
 Professional Underground League of Pain
 This is Football
 Street Racer
 Supersonic Racers
 Sydney 2000

Рекомендации 

PlayStation
Игровые контроллеры